

Утьос — село, Барановицький район, Берестейська область

Утьос — село, Актогайський район, Павлодарська область

Утьос — селище, Алуштинська міська рада, АР Крим